

Patronymes 
Gavrilov (masculin ; ) ou Gavrilova (féminin ; ), également Gavriloff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Gavrilov (1943-), patineur artistique soviétique
 Andreï Gavrilov (1955-), pianiste russe
 Daria Gavrilova (1994-), joueuse de tennis russe
 Iia Gavrilova (1987-), joueuse de hockey sur glace russe
 Ioulia Gavrilova (1989-), escrimeuse russe
 Iouri Gavrilov (1959-), footballeur soviétique puis entraîneur russe
 Ivaylo Gavrilov (1970-), joueur de volley-ball bulgare
 Piotr Gavrilov (1900-1979), général soviétique
 Valentin Gavrilov (1946-2003), athlète soviétique, spécialiste du saut en hauteur

Patronyme russe